Хосе Кардел има више значења:

 Хосе Кардел (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Кардел (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику